Выборы в бундестаг 2009 года — 17-е всеобщие выборы в Федеративной Республике Германия, состоявшиеся 27 сентября. Согласно официальным итогам, на выборах победил блок ХДС/ХСС (33,8 %), а их основные конкуренты — СДПГ — получили наименьшее число голосов с 1949 года (23,0 %). СвДП получила 14,6 %, «Левые» — 11,9 %, «Зелёные» — 10,7 %. По итогам выборов была сформирована «чёрно-жёлтая коалиция» в составе ХДС/ХСС и СвДП: Ангела Меркель стала канцлером, а министром иностранных дел и вице-канцлером стал председатель СвДП Гидо Вестервелле.

Правом голоса на выборах обладали около 62,2 млн человек. Явка избирателей на выборах оказалась самой низкой за послевоенную историю Германии и составила 70,8 %.

Предвыборная кампания 
 13 сентября прошли теледебаты между лидерами основных противоборствующих партий и главными кандидатами на пост канцлера — Ангелой Меркель и Франком-Вальтером Штайнмайером. Следившие за дебатами телезрители отдали предпочтение Штайнмайеру, но с небольшим перевесом.
 Незадолго до выборов в Интернете появился ряд видеообращений к немцам, записанных от имени «Аль-Кайды». В них содержались преимущественно призывы проголосовать за политиков, выступающих за вывод немецких войск из Афганистана. В связи с угрозой повторения терактов, подобных произошедшим в Мадриде 11 марта 2004 года, за 3 дня до парламентских выборов в Испании, уровень террористической угрозы в Германии был увеличен до высшего.

Политические последствия выборов 
По итогам выборов была сформирована «чёрно-жёлтая» коалиция из блока ХДС/ХСС и СвДП. Канцлером во второй раз стала председатель ХДС/ХСС Ангела Меркель, а министром иностранных дел и вице-канцлером стал председатель СвДП Гидо Вестервелле.

Данные предвыборных опросов 
По данным предварительных опросов, две партии — Христианско-демократический союз Германии/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — могли рассчитывать примерно на 35 % и 25 % голосов избирателей соответственно. Ещё три партии — Свободная демократическая партия (СвДП), «Левые» и «Зелёные» по данным предвыборных опросов могли претендовать примерно на 10 % голосов избирателей каждая. Кроме того, в большинстве земель в выборах участвовали также Национал-демократическая партия Германии (НДПГ), Немецкий народный союз (ННС), Марксистско-ленинская партия Германии (МЛПГ), Пиратская партия Германии, Республиканцы и другие партии.

Итоги выборов

Итоги пропорционального голосования по землям

Примечания

Ссылки 
 Официальные итоги выборов 

Германия
Выборы в Германии
События 27 сентября
Сентябрь 2009 года
2009 год в Германии